Der Army United Football Club (), bis 2010 FC Royal Thai Army () war ein Fußballverein aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Der Verein war ein Militärsportklub der Thailändischen Streitkräfte und spielte zuletzt in der zweiten Liga.

Vereinsgeschichte 
Der FC Royal Thai Army war 1996 Gründungsmitglied der Thai Premier League. Meist war der Klub in den unteren Tabellenregionen wieder zu finden. Als Tabellenelfter musste man 1999 in die Relegation. Dort traf man auf den FC Royal Thai Navy. Die Navy konnte die Relegation für sich entscheiden und die Army stieg das erste Mal ab. Es dauerte 6 Jahre, ehe die Army wieder in die Eliteliga aufsteigen konnte. Als Meister der Thailand Division 1 League stieg der Klub direkt auf. Danach folgten mit einem 6. und einem 5. Platz, zwei solide Platzierungen in der Liga. Umso überraschender war der 15. Tabellenplatz zu Ende der Saison 2008, welcher den erneuten Abstieg zur Folge hatte. Es brauchte jedoch nur eine Saison um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Als zweiter der Thai Premier League Division 1 konnte man sich für die Thai Premier League qualifizieren. In die Saison 2010 geht der Verein mit einer Mannschaft ohne große Stars. Mongkol Tossakrai, ist von allen Spielern noch am bekanntesten. Zudem entschied das Management des Vereins, keine ausländischen Spieler verpflichten zu wollen. Die Saison 2010 schlossen sie mit einem 16. Platz ab. Normalerweise wäre man mit diesem Tabellenplatz abgestiegen. Die Liga wurde jedoch auf 18 Vereine aufgestockt, sodass man in der Liga verblieb. Zur Saison unterschrieben fünf Brasilianer einen Vertrag bei der Army. Einer der Brasilianer, Leandro Dos Santos, schoss in dieser Saison 18 Tore. In der Saison 2013 unterzeichnete der Club eine strategische Partnerschaft mit dem englischen Club Leicester City F.C. Bis zur Saison 2016 spielten sie erstklassig. Seit der Saison 2017 spielt Army in der zweiten Liga, der Thai League 2. Im November 2019 entschloss man sich, den Verein aufzulösen.

Stadion 

Seine Heimspiele trug der Verein im 20.000 Zuschauer fassenden Royal Thai Army Stadium () im Bangkoker Bezirk Phaya Thai aus. Das Mehrzweckstadion ist Eigentum der Royal Thai Army.

Spielstätten seit 2007

Vereinserfolge 
 Thailand Premier League
 1983 - Meister

 Thailand Division 1 League
 2004/05 - Meister 
 2009 - 2. Platz 

 FA Cup
 2012 - Finalist

Ehemalige Spieler

Spieler 
(Letzte offizielle Mannschaft von Army United, Stand: 1. August 2019)

Ausgeliehene Spieler

Trainer von 1996 bis 2019

Beste Torschützen von 2007 bis 2019

Saisonplatzierung von 1996 bis 2019

Sponsoren

Einzelnachweise

Weblinks 
 Army United bei transfermarkt.de
 Army United bei soccerway.com

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 1916
Aufgelöst 2019
Geschichte Bangkoks
Ehemaliger thailändischer Fußballverein